Llista d'asteroides del 117.001 al 118.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 117001–117100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 117101–117200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 117201–117300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 117301–117400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 117401–117500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 117501–117600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 117601–117700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 117701–117800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 117801–117900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 117901–118000 [ modifica]